Премия «Золотой глобус» за лучший драматический фильм () — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1952 года. С этого же года отдельно вручается награда в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл». C 1944 по 1951 год премия вручалась в категории «Лучший фильм».

Ниже приведён полный список победителей и номинантов.

1944—1950 
 «Лучший фильм»

 «Лучший фильм — драма»

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»